Soft peut faire référence à :

 apocope de 
 « Soft » par opposition à « hard » (opposition érotisme / pornographie)
 Soft & Cuddly, jeu vidéo sorti en 1987 pour le ZX Spectrum

Voir aussi 

Softball